Ljestvice i sastavi liga liga četvrtog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2018./19.

Federacija BiH

MŽNL Hercegbosanske i Zapadnohercegovačke županije 

 Izvori:  
 ŽNS Hercegbosanski, konačna ljestvica  
 ŽNS Hercegbosanski, MŽNL  
 sportdc.net, MŽNL  
 sportdc.net, kraj sezone

Liga Bosansko-podrinjskog kantona 
Također kao Kantonalna liga BPK 

 Izvori:  
 sportdc.net

ŽNL Hercegovačko-neretvanske županije 

 Izvori:  
 sportdc.net   
 ŽNS Hercegovačko-neretvanski  
 sportsport.ba

1. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Tuzlanske županije i Brčko Distrikta

 Izvori:  
 nspz-orasje.com, 1. ŽNL posavina  
 sportdc.net  
 posavinasport.com

ŽNL Sarajevo 
Također i pod nazivom Kantonalna liga Sarajevo

Skupina A 
Uključuje i klubove s područja Zeničko-dobojske županije. 

 Izvori:  
 FS Kantona Sarajevo  
 sportdc.net  
 sportsport.ba

Skupina B 

 Izvori:  
 FS Kantona Sarajevo  
 sportdc.net  
 sportsport.ba

Za prvaka lige 

 Izvori:  
 ŽNS Središnja Bosna  
 sportdc.net  
 sportsport.ba

1. ŽNL Tuzlanske županije 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta

 Izvori:  
 NS Tuzlanske županije  
 brckosport.net, 1. liga TK  
 brckosport.net, 1. liga TK, verzija za ispis  
 sportdc.net  
 posavinasport.com  
 sportsport.ba

ŽNL Unsko-sanska 
Također i pod nazivom Kantonalna liga Unsko-sanskog kantona

 Izvori:  
 sportdc.net  
 sportsport.ba

ŽNL Zeničko-dobojska 

 Izvori:  
 NS Zeničko-dobojskog kantona  
 sportdc.net  
 sportsport.ba

Republika Srpska

Regionalna liga RS – Centar 

 Izvori:  
 sportdc.net  
 posavinasport.com

Regionalna liga RS – Istok 

 Izvori:   
 sportdc.net  
 posavinasport.com

Regionalna liga RS – Jug 

 Izvori:   
 sportdc.net

Regionalna liga RS – Zapad 

 
 sportdc.net  
 posavinasport.com

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 

2018-19
 4